Іва́н VI (; , Санкт-Петербург, Російська імперія — , Шліссельбург, Російська імперія) — російський імператор з німецької династії Вельфів (1740-1741). Син Антона-Ульріха, герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельського, та його дружини Єлизавети Мекленбург-Шверінської (у православ'ї — Анни Леопольдівни), онучки Івана V.

Успадкував трон від Анни Іванівни, що була тіткою його матері. Формально був імператором за регенства Ернста-Йоганна фон Бірона, герцога Курляндії і Семигалії, фаворита покійної імператриці (1740), та регенства своєї матері Анни (1741). Усунутий від престолу Єлизаветою Петрівною. Провів решту життя в ув'язненні в Шліссельбурзькій фортеці. Убитий у 23-річному віці.

Родовід

Пам'ять 
В офіційних прижиттєвих джерелах згадується як Іван III, оскільки відлік вівся від першого російського царя Івана Грозного. У пізнішій історіографії, що виводила рід російських правителів від Івана I Калити, названий Іваном VI.

Після усунення Івана Антоновича від влади, карбовані від його імені обігові монети, що містять портрет (крім мідних деньги та полушки) було наказано вилучити. Виявлені по закінченні терміну обміну монети із портретом імператора оголошувались фальшивими та конфісковувались.

Сім'я 
 Батько: Антон-Ульріх Брауншвейг-Вольфенбюттельський
 Матір: Анна Леопольдівна (уроджена: Єлизавета Мекленбург-Шверінська)— племінниця Анни Іванівни, російської імператриці.
 Дядько: Людовік-Ернст Брауншвейг-Вольфенбюттельський — брат Антона-Ульріха.

Джерела 
 Анисимов Е. Иван VI Антонович (Жизнь замечательных людей). — Москва: Молодая гвардия, 2008.

Примітки

Посилання 

 Родовід імператора Івана VI Антоновича 

Вельфи
Романови
Уродженці Санкт-Петербурга